Forest Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Forest Park (St. Louis)
 Forest Park (Alabama)
 Forest Park (Delaware)
 Forest Park (Georgia)
 Forest Park (Illinois)
 Forest Park (Indiana)
 Forest Park (Kalifornien)
 Forest Park (Louisiana)
 Forest Park (Maryland)
 Forest Park (Massachusetts)
 Forest Park (Montana)
 Forest Park (New Mexico)
 Forest Park (New York)
 Forest Park (Ohio)
 Forest Park (Oklahoma)
 Forest Park (Pennsylvania)
 Forest Park (Tennessee)

Siehe auch:
 Forest Hill Park
 Forest Lawn Memorial Park